Christo Danov oder Christo Danow ist der Name folgender Personen:

* Christo Danow (Jurist) (1922–2003), bulgarischer Jurist und Politiker
 Christo Gruew Danow (1828–1911), bulgarischer Verleger
 Christo M. Danov (1908–1999), bulgarischer Althistoriker